Burgerzaal (Paleis op de Dam), de centrale zaal van het Paleis op de Dam in Amsterdam
 Burgerzaal (Stadhuis van Rotterdam), de grote ontvangstzaal in het Rotterdamse stadhuis